7-й кавалерийский корпус — воинское соединение, имевшее два формирования:
 7-й кавалерийский корпус (РККА) — сформирован в 1935 и расформирован в 1938 году
 7-й кавалерийский корпус — сформирован в 1941 и расформирован в 1943 году